Владимир, князь Углицкий:

 Владимир Константинович (1214—1249) — первый князь Углицкий (1218—1249).
 Владимир Андреевич Храбрый — князь Углицкий (1405—1410).

См. также
 
 
 Углицкие князья